EIF4G3 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 1-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 585 амінокислот, а молекулярна маса — 176 652.

Кодований геном білок за функціями належить до факторів ініціації, фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах як регуляція трансляції, взаємодія хазяїн-вірус, біосинтез білка, поліморфізм. 
Білок має сайт для зв'язування з РНК.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 1

Некатегоризовані білки